Rio do Peixe peut se référer à :

Fleuves 

Rio do Peixe (Bahia)
Rio do Peixe (Goiás)
Rio do Peixe (Minas Gerais)
Rio do Peixe (Paraíba)
Rio do Peixe (Santa Catarina)
Rio do Peixe (São Paulo)
Rio do Peixe (Mato Grosso do Sul)

Villes 

São João do Rio do Peixe